Sercowy zespół X
 Zespół metaboliczny
 Choroby genetycznej, w której dana osoba posiada tylko chromosom X, nazywanej jako Zespół Turnera
 Choroby rzadkiej na którą chorowała Brooke Greendberg: (nazwę "zespół X" nadali jej lekarze) oraz kilka innych osób na świecie, u których etap rozwoju psychicznego i fizycznego nie odpowiada ich wiekowi metrykalnemu w całym przebiegu ich życia. Mechanizm powstania tych zaburzeń pozostaje w dalszym ciągu nieznany.
 Zespół Filmowy „X”